Le tournoi de tennis de Sutton est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1970 se dispute du 20 au .

Margaret Smith Court remporte le simple dames. En finale, elle bat Ann Haydon-Jones.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith Court et Joyce Barclay.

En double mixte, la paire Joyce Barclay et Robert Howe enlève le titre.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Sutton

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1970
Sutton
Tennis en Angleterre en 1970
Sport en avril 1970